El símbolo KB puede significar:

 Un kilobyte, cuyo símbolo es kB y equivale a 1000 bytes.
 Un kilobit, cuyo símbolo es kbit o kb y equivale a 1024 bits.
 Una kilobase, en genética, el equivalente a 1000 pares de bases de ADN.